

Uczestniczki

Składy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 FIVB.com
 Oficjalna strona Igrzysk

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
2012 w piłce siatkowej